Эспераза́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Лангедок — Руссильон. Департамент коммуны — Од. Входит в состав кантона Кийан. Округ коммуны — Лиму.

Код INSEE коммуны — 11129.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 2101 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 1124 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 738 были экономически активными, 386 — неактивными (показатель активности — 65,7 %, в 1999 году было 66,3 %). Из 738 активных работали 578 человек (302 мужчины и 276 женщин), безработных было 160 (78 мужчин и 82 женщины). Среди 386 неактивных 78 человек были учениками или студентами, 173 — пенсионерами, 135 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Мишель
 Музей динозавров
 Музей головных уборов

Города-побратимы 
  Аланис (Испания)
  Видререс (Испания)

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Од